Tuta peut se référer à :
Mladen « Tuta » Naletilić, un criminel de guerre croate.
Tuta, un genre de lépidoptères de la famille des Gelechiidae.
Tuta, une ville colombienne du département de Boyacá.
Tuta, un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden.
 Tuta (né en 1974), Moacir Bastos, un footballeur brésilien.
 Tuta (né en 1984), Adorcelino Wesley Gomes da Silva, un footballeur brésilien.
 Tuta (né en 1999), Lucas Silva Melo, un footballeur brésilien.

Homonymie de surnom